Unterdörfl ist der Name folgender Orte:

 Unterdörfl (Gemeinde Albeck), Ortsteil der Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Unterdörfl (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Unterdörfl (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft der Marktgemeinde Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich